Gminy w USA:
 Yellow Creek (ang. Yellow Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Yellow Creek (ang. Yellow Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Yellow Creek (ang. Yellow Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Graham
 Yellow Creek (ang. Yellow Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana